Nazionale di pallanuoto femminile della Spagna
 Nazionale di pallanuoto maschile della Spagna